Ian Smith
 Ian Smith (1919–2007) rodéziai politikus, kormányfő (1964–1979)
 Ian Smith (1938) ausztrál színész
 Ian Smith (1960) skót politikus
 Ian Smith (1998) Costa Rica-i válogatott labdarúgó
hasonló nevűek
 Iain Smith (1949) skót producer